Groene ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Groene (* um 1935), französische Badmintonspielerin
 Christine Groene (* um 1945), französische Badmintonspielerin
 France Groene (* um 1941), französische Badmintonspielerin
 Heinrich Groene, deutscher Bildschnitzer 
 Ralf Groene (* 1968), deutscher Industriedesigner